Cattenbroek (Montfoort en Woerden), polder en voormalige ambachtsheerlijkheid in de gemeenten Montfoort en Woerden;
Cattenbroek (Zeist), voormalige ambachtsheerlijkheid in de gemeente Zeist.